Daurade bezeichnet: 

 den Fisch Goldbrasse (Dorade)
 einen Ortsteil von Toulouse, siehe Daurade (Toulouse)